Mármol ist das spanische Wort für Marmor und der Name folgender Personen:

Fernando Tarrida del Mármol (1861–1915), kubanischer Schriftsteller
José Mármol (1817–1871), argentinischer Schriftsteller
Miguel Mármol (1905–1993), Gewerkschaftsaktivist aus El Salvador
 Rubén Pérez del Mármol (* 1989), spanischer Fußballspieler

Mármol steht außerdem für:
El Mármol, mexikanisches Dorf im Bundesstaat Baja California